Тростяне́цкий райо́н:

 Тростянецкий район — район в Винницкой области Украины
 Тростянецкий район — район в Сумской области Украины